Надежда Зайцева:
 Зайцева, Надежда Васильевна (1926—2009) — Герой Социалистического Труда, бригадир совхоза.
 Зайцева, Надежда Сергеевна (род. 1984) — российская самбистка.